Die Morocco Tennis Tour Mohammedia 2014 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Juni 2014 in Mohammedia, Marokko, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 14 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Fabiano de Paula
 José Samuel Arauzo Martínez
 Sherif Sabry
 Nicolás Jarry

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Élie Rousset

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Mohammedia